Yannic Lippe (* 23. Juni 1993 in Hagen) ist ein deutscher Schauspieler.

Werdegang 
Yannic Lippe wurde 1993 in Hagen geboren, wo er 2012 am Theodor-Heuss-Gymnasium sein Abitur absolvierte. Im Sommer 2013 begann er ein zweijähriges Schauspiel-Studium an der Kölner Film Acting School. Anschließend nahm er zwei weitere Jahre Unterrichtsstunden im zeitgenössischen Tanz bei Irene Ebel, einer früheren Gasttänzerin von Pina Bausch. Mit Oklahoma drehte Lippe bereits zu Beginn seines Studiums seinen ersten Kurzfilm unter der Regie von Kate Dervishi und Isabel Kleefeld an der Kunsthochschule für Medien Köln. 2014 nahm er unter dem Pseudonym Y-Brain den Rap-Song Zahnpastalächeln auf. In Zusammenarbeit mit einem Team des SAE Institute Bochum entstand dazu ein Musikvideo unter der Regie seines Zwillingsbruders Frederic Lippe. Letzterer besetzte im folgenden Jahr Dominik Lippe, Joachim Gresch sowie Yannic Lippe in den Hauptrollen seines Abschlussfilms Der Student von Bochum, der seine Uraufführung im März 2015 im Metropolis Kino in Bochum hatte.

2017 erschien sein zweites Musikvideo Crest White District Anthem (Zahnpastalächeln 2), für das er auf das von Alexis Troy produzierte Instrumental zu Kollegahs Red Light District Anthem aus Chronik 3 zurückgriff. Mit einem eigens für diesen Zweck von Philipp Sonnack erstellten Remix nahm das Video am Kurzfilmwettbewerb Zähne gut – alles gut der Firma ProDente teil. Mitte November erreichte der Beitrag im Rahmen des Wettstreits den dritten Platz. Ab 2017 übernahm Lippe in zwei Folgen der RTL-Serie Der Lehrer die Rolle des Richard. Ende 2018 drehte er unter der Regie von Julie Griebau den Kurzfilm Isolation. Am 2. Januar 2019 war Yannic Lippe im Fernsehfilm Marie Brand und der Reiz der Gewalt im ZDF zu sehen. 7,56 Millionen Zuschauer sahen die Premiere der 24. Episode der Krimiserie. Es folgte der Kurzfilm Be(er) a Hero mit einem Team der Stuttgarter Hochschule der Medien. Das Projekt erhielt unter anderem bei den International Independent Film Awards den Preis Gold Winner 2019 in der Kategorie Digital Effects sowie die Auszeichnung als Best Student Film beim Bristol Independent Film Festival. Im Sommer erschien der Kurzfilm Hamlet – Das dentale Drama.

Anschließend begann Lippe verstärkt in TV-Produktionsunternehmen hinter der Kamera zu arbeiten. Von Ende 2019 bis Mai 2021 war er als Junior-Personaldisponent für die Kölner Produktionsgesellschaft Brainpool tätig. Bei Bavaria Entertainment übernahm er im Folgenden die Position eines zweiten Aufnahmeleiters bei Formaten wie Da kommst Du nie drauf! mit Johannes B. Kerner und Das große Deutschland-Quiz mit Sabine Heinrich. Im Herbst 2021 wechselte Lippe zu Fabiola, bei der er zunächst als Postproduktionskoordinator und später Head of Post Production unter anderem Der Germinator – Ein deutscher Cop in Texas und Der unfassbar schlauste Mensch der Welt verantwortet. Mit Osiris übernahm er Ende 2022 erneut eine Rolle in einem Kurzfilm-Projekt.

Filmografie 
Filme
 2019: Marie Brand und der Reiz der Gewalt

Fernsehserien
 2017–2018: Der Lehrer

Kurzfilme
 2013: Oklahoma
 2015: Der Student von Bochum
 2018: Isolation
 2019: Be(er) a Hero
 2019: Hamlet – Das dentale Drama
 2023: Osiris

Musikvideos
 2014: Y-Brain – Zahnpastalächeln
 2015: Lua – Simple Mind
 2017: Y-Brain – Crest White District Anthem (Zahnpastalächeln 2)
 2017: Potoos – Zick Zack

Weblinks 

 
 
 Yannic Lippe bei castupload.com
 Homepage

Einzelnachweise 

Filmschauspieler
Rapper
Deutscher
Geboren 1993
Mann